Big Talk Productions Ltd. — британская кино- и телевизионная производственная компания, учреждённая в 1995 году Найрой Парк. Компания располагается в Лондоне и выпустила такие фильмы как «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые». Компания также известна своими британскими ситкомами, такими как «Spaced» и «Free Agents». Саймон Пегг, Ник Фрост, Дилан Моран и Билл Бэйли — это лишь некоторые актёры, которые приобрели известность под производственным брендом Big Talk.

Компания 
Big Talk Productions была основана в 1995 году продюсером Найрой Парк. Первым телесериалом компании стал «Spaced», снял который режиссёр Эдгар Райт, а главные роли сыграли Саймон Пегг, Ник Фрост и Джессика Хайнес. Два сезона по 7 эпизодов в каждом были показаны в 1999—2001 годах. Сразу же после окончания второго сезона, сериал стал культовым.

Big Talk продолжила укреплять свои лидерские позиции в производстве британских ситкомов, таких как «Black Books» и «Free Agents». Однако, самыми известными продуктами компании стали следующие фильмы с участием Саймона Пегга и Ника Фроста. «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые», первые два фильма трилогии «Кровь и мороженое», упрочили карьеру актёров, исполнивших главные роли. В 2010 году Big Talk Productions в содружестве с Relativity Media выпустила фильм «Скотт Пилигрим против всех» — экранизацию серии комиксов «Скотт Пилигрим». Помимо этого, компания выпустила телесериал «Him & Her», где одним из продюсеров является генеральный директор Big Talk Кентон Аллен, а главную роль исполняет Рассел Тоуви; премьера сериала состоялась 6 сентября 2010 года в Великобритании на телеканале BBC Three. Вышедший в 2010 фильм «Пол», режиссёра Грега Моттолы, с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях, рассказал о двух мужчинах, которые помогают беглому инопланетянину. Кроме всего вышеперечисленного в январе 2010 года, компания выпустила телевизионный сериал «Rev.» для BBC Two, который сфокусирован на громадных ежедневных срывах и моральных противоречиях священника (его сыграет Том Холландер).

Будущие проекты 
Big Talk сейчас работает над несколькими художественными фильмами и телесериалами, которые находятся на стадии производства или разработки, включая «Baby Driver», снимающийся в США в жанре криминального боевика, который расскажет о дикой езде на автомобилях; «Они», экранизация романа Джона Ронсона, расскажет об американском военном подразделении, сформированном из людей с паранормальными способностями.

Начиная с лета 2006 года, Эдгар Райт работает над фильмом о супергерое Marvel Comics «Человек-муравей». В начале июня 2012 года режиссёр потратил около недели на съемки тестовых сцен для будущей ленты. Фильм анонсирован и выйдет в 2015 году.

Фильмография

Телесериалы

Примечания

Ссылки 
 
 
 Big Talk Productions на Твиттере

Кинокомпании Великобритании
Кинокомпании по алфавиту